Cuenot bzw. Cuénot ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne-Théodore Cuenot (1802–1861), französischer Missionar und Märtyrer der Pariser Mission
 Gaspard Cuenot (* 1991), Schweizer Biathlet
 Jules Cuenot (* 1994), Schweizer Biathlet und Skilangläufer
 Lucien Cuénot (1866–1951), französischer Zoologe und Genetiker